Джеймс (Джи́мми) Ла́мсден (; родился 7 ноября 1947 года в Глазго) — шотландский футболист и футбольный тренер. Его последним местом работы был английский клуб «Манчестер Юнайтед», где он работал в тренерском штабе Дэвида Мойеса.

Карьера игрока 
Уроженец Глазго, Джимми начал профессионально играть в футбол за английский «Лидс Юнайтед в 1964 году. Не смог закрепиться в основном составе, и, проведя за клуб лишь 4 официальных матча, был продан в «Саутенд Юнайтед» в 1970 году. В дальнейшем играл за шотландские клубы «Мортон», «Сент-Миррен», «Клайдбанк» за ирландский «Корк Хибернианс».

Тренерская карьера 
После завершения карьеры игрока Джимми вернулся в «Лидс Юнайтед», где был ассистентом Эдди Грея. В 1985 году, после увольнения Грея, покинул клуб. В 1990 году принял предложение возглавить «Бристоль Сити», проработав главным тренером клуба до 1992 года.

В 1998 году перешёл в тренерский штаб клуба «Престон Норт Энд». В феврале 1998 года Гари Питерс ушёл в отставку с поста главного тренера «Престона»,  а заменил его 34-летний защитник клуба Дэвид Мойес. Мойес пригласил Ламсдена на должность ассистента. В сезоне 1998/99 «Престон» вышел в плей-офф своей лиги (проиграв «Джиллингему»), а в следующем году выиграл Второй дивизион, и клуб вышел в Первый дивизион. В сезоне 2000/01 «Престон» вновь сыграл в плей-офф своего дивизиона, на этот раз — за право выхода в Премьер-лигу, однако проиграл «Болтону» в финальном матче.

После перехода Мойеса в «Эвертон» в марте 2002 года Ламсден последовал за ним на «Гудисон Парк». Он стал ассистентом Мойеса и Алана Ирвайна.

Летом 2013 года, после ухода Мойеса в «Манчестер Юнайтед», Ламсден вошёл в тренерский штаб «красных дьяволов» вместе с Стивом Раундом и Крисом Вудсом, с которыми он вместе работал в «Эвертоне».

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте  Post War English & Scottish Football League A - Z Player's Database 
 Профиль футболиста на сайте LeedsFans.org.uk 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Саутенд Юнайтед»
Игроки ФК «Гринок Мортон»
Игроки ФК «Сент-Миррен»

Игроки ФК «Клайдбанк»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Бристоль Сити»
Тренерский штаб ФК «Манчестер Юнайтед»
Тренерский штаб ФК «Лидс Юнайтед»
Тренерский штаб ФК «Эвертон»